Ютта:

 Ютта Мекленбург-Стрелицкая (1880—1946) — герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, супруга наследного принца Черногории Данилы.

См. также 
 Юдифь (значения)